L’expression droit acquis peut désigner deux notions différentes : 
en droit civil, elle renvoie aux droits subjectifs existant à l'époque d'un changement du droit objectif ; pour l'application de cette théorie en France, voir Application de la loi dans le temps en droit français#La question difficile des droits acquis ; 
en droit du travail, elle est synonyme d'acquis sociaux.

Voir aussi 
Acquis (droit)